Бьёрн Афселиус (; 27 января 1947, Хакарп — 16 февраля 1999, Гётеборг) — шведский певец и композитор.

Биография 
Афселиус родился 27 января 1947 года в местечке Хакарп неподалёку от Хускварны. Его отец был инженером, мать — домохозяйкой. В 1954 году семья переехала в Стокгольм, а в 1961 перебралась в Сконе, где сначала поселилась в Ландскруне, а с 1963 года обосновалась в Мальмё.

В течение 60-х гг. Афселиус играл в различных поп-группах в Мальмё, но в 1968 году поступил в Лундский университет и был вынужден временно прекратить свои занятия музыкой. В 1970 году он встретил Микаэля Вие и создал вместе с ним любительскую группу «Hoola Bandoola Band». Первоначально они предполагали лишь подзаработать немного денег для учёбы, однако в 1971 году их пригласили на радиопередачу, а неделю спустя они получили два предложения на запись альбома. В этом же году на MusikNätet Waxholm у них вышел альбом «Garanterat Individuell», встретивший хороший отклик у критиков. Следующий альбом «Vem kan man lita på?» («Кому можно доверять?») принёс группе коммерческий успех.

В 1974 году Афселиус записал свой первый сольный альбом, получивший название «Vem är det som är rädd?» («Кому страшно?»). Он был хорошо встречен музыкальными критиками и разошёлся в количестве 25 тыс. экземпляров, что было весьма неплохо для дебютанта. «Hoola Bandoola Band» давала концерты ещё год, и последний её альбом вышел в 1975 году. Осенью 1976 года Бьёрн переехал в Гётеборг, где выпустил свой второй альбом под названием «За короля и отечество» («För kung och fosterland»). Он был восторженно встречен прессой, «Aftonbladet» назвала его альбомом года, и он разошёлся в количестве 35 тыс. экземпляров.

Весной 1977 года Афселиус собрал группу «Björn Afzelius Band», с которой начал активно гастролировать. В ноябре 1979 года группа была распущена, и Бьёрн взял паузу на год, в течение которого занимался написанием новых песен. Летом 1980 года ему предложили написать музыку для телепередачи о всемирной гонке вооружений, в результате чего появилась новая группа — «Globetrotters». В этом же году группа выпустила альбом «Globetrotter», разошедшийся тиражом 50 тыс. экземпляров. Однако следующий альбом «Innan tystnaden» («Перед молчанием»), выпущенный в мае 1982 года, имел ещё больший успех — продажи достигли 130 тыс. экземпляров. Песни альбома имели политическую направленность, в них упоминались горячие точки мира — Ближний Восток, Центральная Америка, Африка.

Последовали три года гастролей по всей Скандинавии. На Афселиуса посыпались разного рода награды: «Globetrotters» получили приз как лучшая группа, исполняющая живую музыку, Бьёрну была вручена Гётеборгская культурная стипендия и пр. Однако жёсткий график привёл к тому, что к 1985 году группа начала выдыхаться. В этом году у неё вышел альбом «Nio liv» (Девять жизней), разошедшийся тиражом в 90 тыс. экземпляров, но во многом лишь благодаря песне «Svarta Gänget», в которой присутствовал резкий выпад в сторону правых. В ходе избирательной кампании 1985 года она даже стала гимном рабочей молодёжи.

29 и 30 ноября 1985 года группа дала два последних концерта перед аудиторией в 25 тыс. человек, собрав при этом 12 млн крон на борьбу с расизмом в ЮАР. Первое выступление лично посетил Улоф Пальме и передал в дар от правительства 5 млн крон.

В 1987 году Афселиус создал свою собственную звукозаписывающую студию Rebelle Records.

Умер в 1999 году в Гётеборге от рака лёгких.

Дискография

С Hoola Bandoola Band, 1971—1975 
 Garanterat individuell (1971)
 Vem kan man lita på? (1972)
 På väg (1973)
 Fri information (1975)

Сольные альбомы 
 Vem är det som är rädd? (1974)
 För kung och fosterland (1976)
 Johnny boy (1978)
 Bakom kulisserna (1979)
 Another Tale To Tell (1979)
 Riddarna kring runda bordet (1987)
 Don Quixote (1988)
 Tusen bitar (1990)
 Nidaros (1991, live)
 Nära dej (1994)
 Tankar vid 50 (1997)
 Elsinore (1999)

С Globetrotters 
 Globetrotter (1980)
 Danska nätter (1982, live)
 Innan tystnaden (1982)
 Exil (1984)
 Nio liv (1985)

Источники 
 Nationalencyklopedin.

Примечания

Ссылки 
 Бьёрн Афселиус на YouTube

Певцы и певицы Швеции
Гитаристы Швеции